Premios Hugo puede referirse al:

 Premios Hugo al Teatro Musical, de Argentina; p
 Premios Hugo a la ciencia ficción, de Estados Unidos.